Акимовцы — название населённых пунктов на Украине:

 Акимовцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Акимовцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.